Verdone est un patronyme porté notamment par :
 Carlo Verdone (1950-), acteur, réalisateur, scénariste et producteur italien ;
 Luca Verdone (1953-), réalisateur italien ;
  (1917-2009), professeur et critique de cinéma italien ;
  (1958-), productrice italienne.

Homonymie de patronyme italien
Patronyme italien